Мартис () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 630 человек (2008 г.), плотность населения составляет 27 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 7030. Телефонный код — 079.

Покровителем коммуны почитается святой Пантелеимон, празднование 27 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.martis.ss.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/